Le Collège de Candolle, fondé en 1971, est un établissement scolaire de Suisse romande, école post-obligatoire (école de maturité) faisant partie du degré secondaire II. Il est nommé en hommage à Augustin Pyrame de Candolle.

Description 
Le collège de Candolle se situait au préalable dans le quartier de Rive dans le canton de Genève. Lors de la rentrée 2016, il a été déplacé dans les locaux du Cycle d'Orientation de la Seymaz, lui-même fusionné avec le cycle de la Gradelle.

Le collège comprend environ ,  et une dizaine de personnes travaillant à l'administration de l'établissement. On peut y trouver une cafétéria, ouverte aux élèves et professeurs.

Il partage son bâtiment avec l'ACCES, classes d'accueil du secondaire II.

Accès au collège 
Le collège de Candolle est desservi par plusieurs lignes de bus, notamment les lignes 1, 9, 31, 34 et 38. Tous ces bus passent par l'arrêt "Petit Bel Air" qui est au carrefour devant le collège.

Liens externes 
 Site officiel
 Site de l'établissement

Notes et références 

Sismondi
Enseignement dans le canton de Genève
Établissement scolaire fondé en 1971